Mannering ist der Familienname folgender Personen:

 Cecil Mannering (1886–1974), britischer Schauspieler
 George Edward Mannering (auch Guy Mannering; 1862–1947), neuseeländischer Bergsteiger und Schriftsteller
 Simon Mannering (* 1986), neuseeländischer Rugby-Spieler

Mannering steht für:

 Mannering Park, Park im Bundesstaat New South Wales, Australien

Siehe auch:
 Guy Mannering
 Mount Mannering
 Mainwaring
 Manring